Schönbichl heißen folgende Orte:

 Schönbichl (Kranzberg), Ortsteil der Gemeinde Kranzberg, Landkreis Freising, Bayern

 Schönbichl (Gemeinde Amstetten), Katastralgemeinde in Amstetten in Niederösterreich
 Schönbichl (Gemeinde Fuschl), Ortsteil von Fuschl am See, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Schönbichl (Gemeinde Groß Gerungs), Katastralgemeinde von Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

außerdem
 ein Berg an der deutsch-österreichischen Grenze bei Pfronten
 sowie der gleichnamige Grenzübergang

Siehe auch
 Schloss Schönbichl
 Schönbichler Horn